Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1987 werd op 14 en 15 februari 1987 in Thialf in Heerenveen gehouden. Het was het eerste internationale allroundtoernooi dat op een overdekte schaatsbaan werd verreden. Tijdens dit toernooi sneuvelden de wereldrecords op de 1500, 5000 en 10.000 meter. In totaal werden er 7 wereldrecords en 93 persoonlijke records gereden. Het was tevens het eerste wereldkampioenschap allround waarbij de winnaar van drie afstanden niet meer automatisch wereldkampioen werd.

Titelverdediger was de Nederlander Hein Vergeer, die in het Ludwig Schwabl Stadion in Inzell wereldkampioen van 1986 was geworden. De Rus Nikolaj Goeljajev veroverde de wereldtitel. Het toernooi van 1987 is anno 2022 het laatste wereldkampioenschap zonder Nederlander bij de eerste 3 in het eindklassement. Bij de 30 daarop volgende kampioenschappen stond er steeds minimaal één Nederlandse man op het podium.

Op 1 januari 2012 zond de NOS in het kader van Andere Tijden Sport een reportage uit over dit wereldkampioenschap.

Dag 1

500 meter

5000 meter

Dag 2

1500 meter

10.000 meter

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1987
Schaatsen in Heerenveen
 1987
Schaatsen 1987